

Pessoas
Archibald Constable
John Constable

Outros
8237 Constable
Melton Constable Hall

Desambiguações de sobrenomes